Мельпоме́на — парусный фрегат Российского Императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя имел 52 орудия. Заложен на Соломбальской верфи 22 сентября 1834 года. Строитель В. А. Ершов. Спущен на воду 29 апреля 1836 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 52 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
В 1836 году в составе отряда перешёл из Архангельска в Кронштадт.
 В 1837—1843 и 1846 в составе эскадр находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 В 1844 и 1847 с эскадрой ходил в практические плавания в Северное море.
 В июне 1839 доставил в Штеттин артиллерийскую батарею, подаренную императором Николаем I прусскому королю.
 В 1848 и 1849 занимал брандвахтенный пост в Свеаборге.
Данных о дате вывода из состава флота нет.

Командиры 
 П. М. Муравьёв (1836—1838);
 А. Л. Юнкер (1839);
 В. Б. Струкгоф (1840—1841);
 Е. А. Беренс (1842—1844);
 Д. И. Кузнецов (1846—1848);
 А. К. Шеле (1849).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством